El decimocuarto Parlamento de Malasia se formó tras las elecciones federales del 9 de mayo de 2018. Realizó su primera sesión el 16 de julio de 2018. Es el primer legislativo que cuenta con mayoría de un partido distinto al Barisan Nasional, en este caso, la coalición Pakatan Harapan. Es el legislativo a cargo del séptimo gobierno de Mahathir Mohamad. No obstante, este renunció en febrero de 2020 tras una crisis gubernamental, tras lo cual fue sucedido por Muhyiddin Yassin.

Conformación

Dewan Rakyat

Dewan Negara 
Por definir

Véase también 
 Elecciones federales de Malasia de 2018
 Mahathir Mohamad
 Muhyiddin Yassin

Referencias 

Legislaturas de Malasia
Malasia en 2018